Tim Hortons Brier 2009 – mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu.

Odbyły się między 7 a 15 marca 2009 w Calgary, w Pengrowth Saddledome. W tym obiekcie mistrzostwa Kanady rozgrywano już dwukrotnie: w 1997 i 2002, wówczas obejrzało je 223 322 i 245 296 osób.

Tytuł z Tim Hortons Brier 2008 obroniła drużyna Kevina Martina z Alberty. Zawody zobaczyło 246 126 osób, podczas finału na trybunach zasiadło 12 929 widzów.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Prz - przejęte

Playoff

Finał

Półfinał

1-2

3-4

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 17.

Prz - przejęte

Sesja 1. 
7 marca 2009, 13:00

Sesja 2. 
7 marca 2009, 18:00

Sesja 3. 
8 marca 2009, 8:30

Sesja 4. 
8 marca 2009, 13:00

Sesja 5. 
8 marca 2009, 18:00

Sesja 6. 
9 marca 2009, 8:30

Sesja 7. 
9 marca 2009, 13:00

Sesja 8. 
9 marca 2009, 18:00

Sesja 9. 
10 marca 2009, 8:30

Sesja 10. 
10 marca 2009, 13:00

Sesja 11. 
10 marca 2009, 18:00

Sesja 12. 
11 marca 2009, 8:30

Sesja 13. 
11 marca 2009, 13:00

Sesja 14. 
11 marca 2009, 19:30

Sesja 15. 
12 marca 2009, 8:30

Sesja 16. 
12 marca 2009, 13:00

Sesja 17. 
12 marca 2009, 18:00

Statystyki 

* Ontario Północne

Alberta

Kolumbia Brytyjska

Manitoba

Nowa Fundlandia i Labrador

Nowa Szkocja

Nowy Brunszwik

Ontario

Ontario Północne

Quebec

Saskatchewan

Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon

Wyspa Księcia Edwarda

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Tim Hortons Brier 2009

2009 w curlingu
The Brier